Доля — скандинавская, еврейская, реже украинская фамилия. Известные носители:
 Доля, Варвара Фёдоровна (1925—?) — виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Доля, Гульсум Амеровна (род. 1946) — советская пловчиха в ластах, мастер спорта СССР международного класса (1971).
 Доля, Дмитрий Анатольевич (род. 1980) — белорусский футболист и футбольный судья.
 Доля, Евдокия Ивановна (1885—1988) — украинская советская актриса.
 Доля, Исаак Соломонович (1895—1980) — советский врач, выдающийся хирург.
 Доля, Наталья Константиновна (род. 1974) — украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины.
 Доля, Михаил Иосифович (? — 1839) — архитектор.
 Доля, Сергей Сергеевич (род. 1973) — путешественник, телеведущий.
 Доля, Фёдор Павлович (1907—?) — советский дипломат.